Asta e Bion (en francès Aste-Béon) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Vegeu també 
 Vall d'Aussau.

Municipis del Cantó de Laruntz